Bohórquez ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Bohórquez (* 1976), deutscher Cellist